El municipio de Mansfield (en inglés: Mansfield Township) es un municipio ubicado en el condado de Burlington en el estado estadounidense de Nueva Jersey. En el año 2010 tenía una población de 150,95 habitantes y una densidad poblacional de 7,12 personas por km².

Geografía 
El municipio de Mansfield se encuentra ubicado en las coordenadas .

Demografía 
Según la Oficina del Censo en 2000 los ingresos medios por hogar en el municipio eran de $50,757 y los ingresos medios por familia eran $59,040. Los hombres tenían unos ingresos medios de $45,560 frente a los $40,968 para las mujeres. La renta per cápita para la localidad era de $26,559. Alrededor del 4.5% de la población estaba por debajo del umbral de pobreza.

Referencias

Enlaces externos 

Municipios de Nueva Jersey
Localidades del condado de Burlington